El Rec de Salelles és un canal de drenatge i d'irrigació, de la Catalunya del Nord, d'orientació oest - est. És un curs d'aigua de la comarca del Rosselló que neix en el terme comunal de Salelles i desemboca en la Fossella, en el terme de Sant Nazari de Rosselló.

Es forma com a canal de drenatge del Reart al sud-oest del nucli urbà de Salelles, s'adreça al nord-est per travessar el nucli urbà de Salelles i va cap al nord-est per abocar-se en la Fossella ja dins del terme comunal de Sant Nazari de Rosselló.

Bibliografia

Referències 

Salelles, rec
Salelles, rec
Salelles, rec